L'Altaï, Altay ou Altai (cyrillique : Алтай, alphabet ouïghour-mongol : ) est le nom d'une région montagneuse comprise entre la Russie, la Mongolie, le Kazakhstan et la Chine.

Géographie 
 Altaï, une chaîne de montagnes comprenant notamment :
 Altaï méridional
 Altaï de Mongolie
 Montagnes dorées de l'Altaï

Entités administratives

République populaire de Chine 
 Préfecture d'Altay, une division administrative du Xinjiang en Chine
 Altay, une ville du Xinjiang desservie par l'aéroport d'Altay

Kazakhstan 
 Altay, le nom de la ville de Zyrian au Kazakhstan depuis 
 District d'Altay, le nom du district de Zyrian au Kazakhstan depuis

Mongolie 
 Govi-Altay, un aimag (province)
 Altay, la capitale de cet aimag
 Altai, un sum (district) de cet aimag ;
 Altai, un sum (district) de l'aimag de Khovd
 Altai, un sum (district) de l'aimag de Bayan-Ölgii

Fédération de Russie 

 République de l'Altaï
 Kraï de l'Altaï

Langues 
 Altaï, une langue
 Langues altaïques

Autres 
 Altay İzmir, un club de football turc, basé à İzmir
 Altay T1, un char d'assaut turc
 Altaï, une race de poney originaire des montagnes du même nom

Homonymie de toponyme